Ellinghausen ist der Name folgender Orte:

 Ellinghausen (Dortmund), ein Stadtteil der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund
 Ellinghausen (Lüdenscheid), ein Ortsteil der nordrhein-westfälischen Stadt Lüdenscheid
 Ellinghausen (Twistringen), Dorf im Ortsteil Heiligenloh der Stadt Twistringen (Landkreis Diepholz)
 Ellinghausen (Wermelskirchen), ein Ortsteil der nordrhein-westfälischen Stadt Wermelskirchen
 Ellinghausen (Wuppertal), eine Ortslage im Ortsteil Nächstebreck der nordrhein-westfälischen Stadt Wuppertal